Nogometaš godine (jap. 最優秀選手賞, saiyūshū senshushō) je nagrada najboljem nogometašu koju se od 1993. godine dodjeljuje najboljem nogometašu J. Lige.

Najbolji nogometaš J. Lige

Vidi 
 Popis najboljih strijelaca J. Lige
 Najbolji mladi igrač J. Lige
 Najbolja jedanaestorica J. Lige

Vanjske poveznice 
 Fußballer des Jahres auf weltfussball.de (nje.)

Japan
Japan